Oeko-Tex Standard 100 или Öko-Tex Standard 100 — это международная система тестирования и сертификации изделий из текстильных материалов, устанавливающая ограничения на использование некоторых химических веществ. Разработана в 1992 году.

Ответственность 

Ответственность за сертификацию по Oeko-Tex Standard 100 делят 17 исследовательских институтов, входящих в Международное сообщество Oeko-Tex, филиалы которого находятся в более чем 40 странах мира. Перечень критериев, которые формируют основу тестирования материалов на содержание вредных веществ, основан на результатах последних научных исследований и постоянно обновляется.

Критерии исследования и соответствующие методы исследования стандартизированы на международном уровне и широко включены как руководство в постановления и условия покупки и доставки в секторе ретейла.

Выдав в общей сложности более 51 000 сертификатов на миллионы различных продуктов более чем 6500 компаний по всему миру, сертификат Oeko-Tex Standard 100 стал самой известной и успешной маркой для текстильных материалов, протестированных на наличие вредных субстанций.

Oeko-Tex — узнаваемая потребителями марка, которая служит также дополнительным подтверждением качества продукции для производителей.

Идея была сформулирована как создание стандарта безопасности в цепи текстильного производства и возможность проверки продукции на наличие вредных веществ на любом этапе производственного процесса.

Тестируемые образцы исследуются независимыми институтами, входящими в Oeko-Tex, на соответствие норме pH, на содержание формальдегидов, наличие экстрагируемых тяжелых металлов, хлорсодержащих носителей и защитных веществ, таких как пентахлорфенол и тетрахлорфенол.

Аллергенные красители особенно значимы для текстильных изделий. Текстильные красители, которые могут быть разделены на несколько типов (например, дисперсные, реактивные, кислотные и прямые), — основная причина контактных дерматитов. Возросшее число контактных дерматитов, вызванных ношением одежды, отчасти, без сомнения, объясняется большей информированностью об этом условии. Хотя одежные красители могут быть аллергенными, существует различие между кожной аллергической пробой, когда краситель контактирует непосредственно с кожей, и окрашенной тканью, когда краситель не может так просто перейти на кожу. Тем не менее, чрезмерное окрашивание ткани может легко воздействовать на кожу. Большая чувствительность к красителям достаточно распространена среди людей, страдающих аллергиями. Исследование, проведённое в 2003 году, показало, что у 12,3% испытуемых, которым провели кожную аллергическую пробу, была выявлена аллергия на красители и/или аллергенные смолы. Большая доля чувствительности из группы аллергенных красителей пришлась на Disperse Blue 124, 106 и 85. Результаты показали также, что дисперсные красители вызывают пурпурные контактные дерматиты. Присутствие аллергенных и вредных красителей, очевидно релевантное для одежды, также имеет большое значение для детских игрушек, так как материалы часто могут находиться в прямом контакте с кожей.

Классы продуктов 

Стоимость тестирования зависит от принадлежности продукции к одному из четырёх классов по Oeko-Tex:

I = товары для детей до трех лет

II = продукты, контактирующие с кожей (блузки, рубашки, нижнее бельё)

III = продукты, не контактирующие с кожей (пальто)

IV = фурнитура и отделка (скатерти, текстильные покрытия, шторы, тканевые настилы, матрасы)

Чем больше контактирует с кожей продукт, тем строже требования.

Сертификация 

Если все компоненты текстиля без исключения соответствуют требованиям Oeko-Tex, производитель получает сертификат и право размещать знак Oeko-Tex на продукции и в магазинах. Сертификат Oeko-Tex выдается на период в один год и может быть продлен при последующем успешном прохождении тестирования. Чтобы гарантировать действительное соответствие критериям тестирования, авторизованные институты Oeko-Tex ежегодно осуществляют контрольные тесты как минимум 15% всех сертификатов, выданных Oeko-Tex на продукты, доступные в магазинах.

Ссылки 
 Официальный сайт

Стандартизация
Безопасность
Экосертификаты